

Patronyme 
Vairelles est un patronyme porté par de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Tony Vairelles (1973), footballeur français.
 David Vairelles (1977), footballeur français.